Премия (от  — награда):
 Премия (награда) — одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности.
 Премия (вознаграждение) — вознаграждение работнику за добросовестное выполнение должностных обязанностей.
Экономика
 Страховая премия — плата, вносимая страхователем на счёт страховщика в соответствии с договором страхования или законом (см. также брутто-премия).
 Премия по опциону — денежная сумма, которую платит покупатель по опционному договору продавцу.
 Ликвидационная премия — остаток средств, имеющийся в наличии у компании при её ликвидации после уплаты долгов и выплаты капитала.
 Экспортная премия — льготы финансового характера, предоставляемые государством фирмам экспортёрам в целях поощрения экспорта.
 Премия за риск — дополнительный доход, на который рассчитывает инвестор, вкладывающий средства в рисковые проекты, по сравнению с проектами, связанными с меньшим риском.
 Фильмы

См. также